Сент-Аньян () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Рошфор. Население кантона на 2006 год составляло 13 649 человек.

Код INSEE кантона 1726. Всего в кантон Сент-Аньян входят 11 коммун, из них главной коммуной является Сент-Аньян.

Коммуны кантона 

 Боже — население 542 чел.
 Шампань — население 596 чел.
 Эшийе — население 2894 чел.
 Ла-Грипри-Сен-Симфорьен — население 446 чел.
 Моэз — население 518 чел.
 Пор-де-Барк — население 1805 чел.
 Сент-Аньян — население 2285 чел.
 Сен-Фру — население 262 чел.
 Сен-Жан-д’Англь — население 534 чел.
 Сен-Назер-сюр-Шарант — население 1023 чел.
 Субиз — население 2744 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта